Grand Prix Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1966 – trzecia eliminacja mistrzostw Wschodnioniemieckiej Formuły 3 w sezonie 1966. Zwycięzcą zawodów został Kurt Ahrens jr.

Lista startowa

Kwalifikacje

Wyniki

Przypisy 

1965
1966 w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1966 w sportach motorowych